Bob Anderson (1922–2012) brit olimpikon vívó, hollywoodi filmes harckoreográfus
Bob Anderson (1931–1967) brit autó- és motorversenyző
Bob Anderson (1965) amerikai film- és animációs rendező (Simpson család)

Lásd még
 Robert Anderson (egyértelműsítő lap)